Geografia do Brasil
Mucuri — município do estado da Bahia
Mucuri (Teófilo Otoni) — distrito de Teófilo Otoni, Minas Gerais
Rio Mucuri — rio dos estados da Bahia e Minas Gerais
Vale do Mucuri — região de Minas Gerais

Desambiguações de topônimos